Donkey ist
 ein Kartenspiel, auch unter dem Namen Schlafmütze bekannt;
 eine Hilfsdampfmaschine auf einem Schiff, betrieben von einem Donkeyman 
 das Symbol der Demokratischen Partei in den USA (Esel)
 Donkey (Computerspiel) von Microsoft aus dem Jahre 1981

Siehe auch:
 Donky
 Donki